Giwiszki – wieś w rejonie kozłoworudzkim na Litwie
 Giwiszki – wieś w rejonie mariampolskim na Litwie